El municipio de Albacete cuenta con una población de 174 336 habitantes (INE, 2020). La ciudad de Albacete es la primera por población de Castilla-La Mancha y una de las principales aglomeraciones de España.

Características demográficas 
Con 174 336 habitantes a fecha de 1 de enero de 2020, y según los datos extraídos del INE, Albacete es la ciudad más poblada de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y una de las principales aglomeraciones del país.

La suma de la población de los municipios que forman su área metropolitana asciende a 219 121 habitantes, esperándose aumentar esa cifra en los próximos años según fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues se trata de una de las zonas con mayor crecimiento, proyección y expansión de todo el sureste español, que tiene en la isócrona de dos horas a cerca de 14 millones de habitantes.  Su evolución demográfica dibuja históricamente un crecimiento sostenido, algo ralentizado en la década de 1950, y muy marcado en los últimos años (+71% entre 1970 y 2005, y el 13% entre 2000 y 2008). En 1999 se produjo la segregación y posterior emancipación de Pozo Cañada del municipio de Albacete, erigiéndose como ayuntamiento independiente.

Evolución de la población de Albacete desde 1842

Inmigración 

Del total de las 173 050 personas empadronadas en 2018, 13 072 eran de nacionalidad extranjera, representando el 7,55 % del total. Estos inmigrantes proceden de todos los continentes, siendo las colonias más numerosas las de nacionalidad colombiana (1724), rumana (1328), boliviana (1150) y marroquí (1146).

Las diez nacionalidades con más inmigrantes en Albacete sólo representan el 65,3 % del total de la inmigración, por lo que el resto varía entre un amplio abanico de nacionalidades con menor número de personas.

Entidades de población 
Según el nomenclátor de 2013, el término municipal incluye además de la capital municipal —la ciudad de Albacete—, una entidad local menor y dieciséis barrios rurales. Las entidades de población del municipio son:

Otros núcleos de población son: El Peñascal, Los Rosales, Santa Clara, El Pinatar, La Hoya de Casa Juárez, Las Palomas, Las Rosas, Osuna, San Juan, Vista Alegre, Huerta de Monroy, Altos de Escucha, Casas Viejas, El Plantío, La Florida, Las Viñas, Los Chopos, Los Prados, Molino Ojo de San Jorge, San Antonio, Aguacampada-Las Culebras, Centro, El Palo, El Trigal, Base Aérea de Los Llanos, Aguasol, La Pérgola, La Humosa, Riachuelos 1, Riachuelos 2, Miralcampo, Campoalegre y Pinares del Júcar.

Área metropolitana de Albacete 

A partir de 2009, la dirección de Planificación territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha comenzó a desarrollar un Plan de Ordenación del Territorio del área de influencia de Albacete. El área metropolitana estaría formada por  Albacete y otros catorce municipios cercanos a la capital: La Roda, Tarazona de la Mancha, Madrigueras, Chinchilla de Montearagón, Pozo Cañada, La Gineta, Balazote, Barrax, Valdeganga, Mahora, Motilleja, Fuensanta, La Herrera y Montalvos. Según datos demográficos del INE de 2011, la suma de la población de todos los municipios acendería a 218 110 habitantes, con unas importantes perspectivas de crecimiento de cara a los próximos años.

Gentilicio 
El gentilicio más común empleado para designar a los habitantes del municipio de Albacete es albacetense o albaceteño/a, sin perjuicio de aquellos que se usan para los habitantes de los diferentes núcleos poblacionales que integran el término como aguanueveros o colonos para los vecinos de Aguas Nuevas (entre otros).

Véase también 
 Organización político-administrativa de Albacete
 Demografía de Castilla-La Mancha
 Demografía de España

Referencias 

Demografía de Albacete